Tourniac, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Pleaux
 Tourniac, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Saux